Gerhard Botz ist der Name folgender Personen:

*Gerhard Botz (Historiker) (* 1941), österreichischer Historiker 
Gerhard Botz (Politiker) (* 1955), deutscher Politiker (SPD)